Sassyksee heißen folgende geographische Objekte:

 Sassyksee (Krim), Salzsee auf der Krim
 Sassyksee (Oblast Odessa), Lagune in der Oblast Odessa, Ukraine